Карбонадо – тонкозернистий, іноді поруватий різновид алмазу.
 Карбонадо АРК-4 - порошок із синтетичних полікристалічних алмазів.
 Карбонадо (Вашингтон) - містечко у штаті Вашингтон.